Mit Kanton Stendal werden folgende ehemalige Verwaltungseinheiten im Königreich Westphalen bezeichnet:
Stadtkanton Stendal
Landkanton Stendal